Маркет () — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с селом Поганешты входит в состав коммуны Поганешты.

География 
Село расположено на высоте 61 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Маркет проживает 155 человек (77 мужчин, 78 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района